Gonzo kan syfta på:

 Gonzo (företag) – ett japanskt företag 
 Gonzo (Mupparna) – en av Mupparna
 Gonzojournalistik – en form av journalistik
 Gonzopornografi – en form av pornografi / pornografisk film